Ek kan syfta på:

 Eksläktet – ett trädsläkte
 Ek – ett lövträd i eksläktet
 Eks socken – en socken i Västergötland 
 Eks landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Eks församling – en församling i Skara stift –2009
 Eks distrikt – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län 2016–
 Ek (efternamn) – ett svenskt efternamn

Se även 
EK